Широке — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Максимівська сільська рада.
 
Площа села — 203 га. Кількість дворів — 119, кількість населення на 01.01.2007 р. — 330 чол.

Географія 
Село Широке розміщене на одному з витоків річки Середня Терса, на відстані 2 км від села Трудолюбівка та за 3 км від села Терсянка.

Село розташоване за 36 км від районного центру, за 66 км від обласного центра.

Найближча залізнична станція — Вільнянськ — знаходиться за 36 км від села.

Історія 
Село виникло в 1921 р. на місці хутора Широке, коли відбувалось організоване переселення мешканців з інших областей України.

Початково було назване на честь Уральського полку Червоної армії.

У 1932—1933 селяни пережили сталінський геноцид.

День села досі відзначається 20 вересня — в цей день 1943 року сюди ввійшла Червона армія, відновивши радянський режим.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

19 травня 2016 року селу повернуто історичну назву Широке.

Сьогодення 
У селі є братська могила вояків Червоної армії і пам'ятник полеглим односельцям.

Тут працює будинок культури, художня самодіяльність є діючий православний храм — церква Почаївської Божої Матері.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Примітки

Джерела 

 Князьков Ю. П. Запорізька область. Історико-географічний і топонімічний словник. Запоріжжя. — 2006.
 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області
Села, перейменовані в рамках декомунізації